Barbara Rosenkranz (1958-), femme politique autrichienne
 Herbert Rosenkranz (1924-2003), historien autrichien
 Ignacy Rosenkranz (1904-19..), réalisateur français 
 Karl Rosenkranz (1805-1879), philosophe allemand
 Kai Rosenkranz (1980), compositeur allemand
 Pierre Rosenkranz, pseudonyme en littérature de Thérèse Karr, fille d'Alphonse Karr

Patronyme germanique
Patronyme lorrain